«Eduardo Vázquez» puede referirse a:

 Eduardo Vázquez (1911-2003), guionista radiofónico español. 
 Eduardo Vázquez (1975-), baterista argentino, exintegrante de la banda de rock Callejeros y condenado femicida.
 Eduardo Vázquez (1996-), bajista mexicano, integrante de la banda de rock Serbia.